Ingá — fruto da Ingazeira (árvore da sub-família Mimosoideae)
 Inga (coreano: 인증) — termo usando no zen budismo, equivalente ao japonês inka

Topônimos
 Ingá (Paraíba) — município do estado da Paraíba, Brasil
 Rio Ingá — rio do estado da Paraíba, Brasil
 Ingá (Niterói) — bairro da cidade de Niterói no estado do Rio de Janeiro

Ver também
 Ingazeira (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos